4-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Полтаві з 26 червня по 14 липня 1927 року.

Загальна інформація про турнір 
У турнірі (тоді він називався всеукраїнським чемпіонатом) за коловою системою взяли участь 16 шахістів, які представляли вісім міст України та Балту (тоді  Молдавської АРСР у складі Української РСР, нині Одеської області). Майстер Олексій Селезньов представляв Москву, хоча мешкав у Харкові, а відтак був змушений грати поза конкурсом. Дмитро Григоренко з Харкова та Г.Ластовець з Полтави брали участь у перших трьох республіканських чемпіонатах. За різних обставин не було переможців трьох попередніх першостей: Яків Вільнер хворів, Борис Верлінський мешкав у Москві, а Михайло Мирський переїхав до Ленінграда. Призер попередніх чемпіонатів Федір Богатирчук не зміг відірватися від роботи. Майстерський корпус було представлено лише Олексієм Селезньовим.

За регламентом турніру шахісти грали по шість годин п'ять разів на тиждень. Найкращій шістці було передбачено речові призи.

Турнір відзначився безкомпромісністю — з 120 зіграних партій 84 (70%) закінчилися перемогою однієї із сторін.

Переможцем став старший за званням Олексій Селезньов, який пройшов турнірну дистанцію без жодної поразки.

Турнірна таблиця

Література 
 Всеукраїнський шаховий журнал «Вертикаль» № 1/98, стор. 28-32

Посилання 
 Таблиця чемпіонату

1927 у шахах
1927 в Україні
Червень 1927
Липень 1927
Чемпіонати УРСР із шахів